Городские легенды:
 Городские легенды — короткие и на первый взгляд правдоподобные, хотя обычно не соответствующие действительности истории, опирающиеся на современную техническую и общественную реальность; современная разновидность легенды (мифа).
 «Городские легенды» — фильм 1998 года, производство США и Франции, режиссёр Джэми Блэнкс.
 «Городские легенды» — сборник рассказов канадского писателя-фантаста Чарльза де Линта.
 «Городские легенды» — муниципальный проект в Сыктывкаре.